Molekulska formula -{C24H32N4O2S}- se može odnositi na:

 Perospiron
 Tiospiron

en:C24H32N4O2S